Endosporoideus är ett släkte av svampar. Endosporoideus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Endosporoideus